Goodacre ist:

Name folgender Personen:

 Geoff Goodacre (1927–2004), australischer Hürdenläufer
 Hugh Goodacre († 1553), englischer Geistlicher und kurzzeitig Erzbischof von Armagh
 Jedidiah Goodacre (* 1989), kanadischer Schauspieler
 Mark Goodacre (* 1967), englischer Neutestamentler
 Walter Goodacre (1856–1938), britischer Geschäftsmann und Amateurastronom

Außerdem:
 Goodacre (Mondkrater), benannt nach Walter Goodacre